Mathew steht für:

 männlicher Vorname, siehe Matthew (Name) #Mathew
 Mathew KT, ehemaliger indischer Automobilhersteller
 Mount Mathew, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Mathew ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Mathew (1959–2015), indischer Schauspieler
 Arnold Mathew (1852–1919), britischer Priester und Bischof einer altkatholischen Kirche
 Bibin Mathew (* 1987), indischer Sprinter
 Brian Frederick Mathew (* 1936), britischer Botaniker
 Elijah Mathew (* 2000), kenianischer Leichtathlet
 Felton Mathew (1801–1847), britischer Landvermesser
 Gervase Mathew (1905–1976), britischer Dominikaner und Byzantinist
 Gervase Frederick Mathew (1842–1928), britischer Marineoffizier und Insektenkundler 
 Jisna Mathew (* 1999), indische Leichtathletin
 Mark Brian Mathew (* 1962), anglo-deutscher Filmemacher und Autor
 Simon Mathew (* 1983), dänischer Popsänger
 Suleka Mathew oder Sue Mathew, kanadische Schauspielerin
 Theobald Mathew (1790–1856), irischer katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Mathews
 Matthew